Zawody tenisowe na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywane były w Olympic Tennis Center w Athens Olympic Sports Complex. Zawodnicy startowali w czterech konkurencjach. Mistrzami olimpijskimi w grach pojedynczych zostali Belgijka Justine Henin-Hardenne i Chilijczyk Nicolás Massú.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Medaliści olimpijscy

Obrońcy tytułów 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004